Marin (wielerploeg), een voormalige Duitse wielerploeg
 Marin (wind), een soort wind in de Franse Golf van Lion
 Marin Bikes, een Amerikaanse fabrikant van fietsen
 Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN), een Nederlandse onderzoekscentrum
 2K Marin, een Amerikaans-Australische maker van computerspelletjes

Plaatsen 
 Le Marin, een gemeente in Martinique
 Marin, de voormalige naam van Point Reyes Station
 Marín, een gemeente in de Spaanse provincie Pontevedra 
 Marin (Haute-Savoie), een gemeente in het Franse departement Haute-Savoie
 Marin City, een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Marin County, een county in de Amerikaanse staat Californië
 Marin Headlands, een schiereiland in de Amerikaanse staat Californië

Personen 
 Voornaam
 Chief Marin (ca. 1781-1839), Amerikaans indianenleider
 Marin Alsop (1956), Amerikaans violiste en dirigente
 Marin Barleti (ca. 1450-1512/13), Albanees geschiedkundige en priester
 Marin Čilić (1988), Kroatisch tennisser
 Marin Drinov (1838-1906), Bulgaars geschiedkundige en filoloog
 Marin Držić (1508-1576), Kroatisch schrijver
 Marin Frist, een personage uit de Amerikaanse televisieserie Men in Trees
 Marin Getaldić (1568-1626), Kroatisch wetenschapper
 Marin Goleminov (1908-2000), Bulgaars componist en muziekpedagoog
 Marin Hinkle (1966), Amerikaans actrice
 Marin Ireland, Amerikaans actrice
 Marin Karmitz (1938), Frans zakenman
 Marin Marais (1656-1728), Frans componist
 Marin Mersenne (1588-1648), Frans wetenschapper
 Marin Preda (1922-1980), Roemeens schrijver
 Marin Sais (1890-1971), Amerikaans actrice
 Marin Soljačić (1974), Kroatisch fysicus en ingenieur
 Marin Sorescu (1936-1996), Roemeens schrijver
 Marin Skender (1979), Kroatisch voetbaldoelman

 Familienaam
 Christian Marin (1929-2012), Frans acteur
 Johan Marin (1858-1904), Nederlands componist en kapelmeester
 Marko Marin (1989), Duits voetballer
 Mihail Marin (1965), Roemeens schaker
 Răzvan Marin (1996), Roemeens voetballer

Zie ook 
 Marine (doorverwijspagina)
 Marini (doorverwijspagina)
 Mariño (doorverwijspagina)